Ngawi ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, in der Mitte der Insel Java. Ende 2021 lebten hier knapp 900.000 Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Ngawi.

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 7°21′ und 7°31′ s. Br. sowie 110°10′ und 111°40′ ö. L. Er liegt an der Grenze zur Provinz Zentraljava und hat dort diese Regierungsbezirke zum Nachbarn: Sragen und Karanganyar im Westen sowie Blora im Norden. Intern grenzt er an die Regierungsbezirke Magetan im Süden, Madiun im Südosten, Bojonegoro im Nordosten und Grobogan im Nordwesten.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Ngawi in 19 Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 217 Dörfer aufgespalten, davon 4 städtischen Typs (Kelurahan).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan=2|Code||rowspan=2 |KecamatanDistrikt||rowspan=2|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)||rowspan="2"|Einwohner2010
! colspan="3"|Volkszählung 2020||rowspan=2" class="unsortable"|Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 35.21.01  || style="text-align:left" | Sine || style="text-align:left" | Sine || 80,22 || 41.096 || 44.681 || 557,0 || 99,8 || 15
|-
| 35.21.02  || style="text-align:left" | Ngrambe || style="text-align:left" | Ngrambe || 57,49 || 38.750 || 42.267 || 735,2 || 98,4 || 14
|-
| 35.21.03  || style="text-align:left" | Jogorogo || style="text-align:left" | Jogorogo || 65,84 || 38.782 || 42.307 || 642,6 || 98,5 || 12
|-
| 35.21.04  || style="text-align:left" | Kendal || style="text-align:left" | Kendal || 84,56 || 44.242 || 50.055 || 592,0 || 98,9 || 10
|-
| 35.21.05  || style="text-align:left" | Geneng || style="text-align:left" | Geneng || 52,52 || 48.975 || 51.405 || 978,8 || 97,4 || 13
|-
| 35.21.06  || style="text-align:left" | Kwadungan || style="text-align:left" | Kwadungan || 30,30 || 25.392 || 26.590 || 877,6 || 96,6 || 14
|-
| 35.21.07  || style="text-align:left" | Karangjati || style="text-align:left" | Karangkati || 66,67 || 46.927 || 47.427 || 711,4 || 97,6 || 17
|-
| 35.21.08  || style="text-align:left" | Padas || style="text-align:left" | Padas || 50,22 || 32.231 || 34.136 || 679,7 || 98,4 || 12
|-
| 35.21.09  || style="text-align:left" | Ngawi || style="text-align:left" | Ngawi || 70,56 || 79.951 || 83.445 || 1.182,6 || 97,4 || 12/4★
|-
| 35.21.10  || style="text-align:left" | Paron || style="text-align:left" | Paron || 101,14 || 86.014 || 91.739 || 907,1 || 98,7 || 14
|-
| 35.21.11  || style="text-align:left" | Kedunggalar || style="text-align:left" | Kedunggalar || 129,65 || 66.336 || 71.160 || 548,9 || 100,8 || 12
|-
| 35.21.12  || style="text-align:left" | Widodaren || style="text-align:left" | Widodaren || 92,26 || 66.102 || 70.624 || 765,5 || 99,6 || 12
|-
| 35.21.13  || style="text-align:left" | Mantingan || style="text-align:left" | Mantingan || 62,21 || 37.885 || 38.142 || 613,1 || 93,7 || 7
|-
| 35.21.14  || style="text-align:left" | Pangkur || style="text-align:left" | Pangkur || 29,41 || 26.455 || 27.489 || 934,7 || 98,0 || 9
|-
| 35.21.15  || style="text-align:left" | Bringin || style="text-align:left" | Bringin || 62,62 || 30.554 || 30.917 || 493,7 || 98,5 || 10
|-
| 35.21.16  || style="text-align:left" | Pitu || style="text-align:left" | Pitu || 56,01 || 27.072 || 29.469 || 526,1 || 99,1 || 10
|-
| 35.21.17  || style="text-align:left" | Karanganyar || style="text-align:left" | Karanganyar || 138,29 || 25.476 || 27.621 || 199,7 || 103,5 || 71
|-
| 35.21.18  || style="text-align:left" | Gerih || style="text-align:left" | Gerih || 34,52 || 32.118 || 36.114 || 1.046,2 || 98,6 || 5
|-
| 35.21.19  || style="text-align:left" | Kasreman || style="text-align:left" | Kasreman || 31,49 || 23.407 || 24.469 || 777,0 || 100,9 || 8
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.21 || Kab. Ngawi || Ngawi  || style="text-align:right"|1.295,98 || style="text-align:right"|817.765 || style="text-align:right"|870.057
! style="text-align:right"|671,4||style="text-align:right"|98,6||217
|}
★ Der Distrikt Ngawi gliedert sich in 4 Kelurahan und 12 Desa

Demographie 
Ende 2021 lebten in Ngawi 896.963 Menschen, davon 450.653 Frauen und 446.310 Männer. Die Bevölkerungsdichte lag bei 642,6 Einwohner je Quadratkilometer. 98,94 Prozent der Einwohner sind Muslime. Erwähnenswert sind noch Christen (0,64 % Protestanten, 0,39 % Katholiken), Hindus, Buddhisten und Konfuzianer.

Ende 2021 waren von der Gesamtbevölkerung 37,54 Prozent noch ledig, 54,13 Prozent verheiratet, 2,13 Prozent geschieden und 6,20 Prozent verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Ngawi (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)